NEFA ist eine Abkürzung für:
 North-East Frontier Agency, ehemalige Bezeichnung für ein Grenzgebiet in Indien
 North East Folklore Archive
 Not Esterified Fatty Acids, freie, unveresterte Fettsäuren 

NEFA